Лорео () — коммуна в Италии, располагается в провинции Ровиго области Венеция.

Население составляет 3714 человека, плотность населения составляет 95 чел./км². Занимает площадь 39 км². Почтовый индекс — 45017. Телефонный код — 0426.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Ссылки